

Aziende 
 Cummins – azienda con sede a Columbus, Indiana (Stati Uniti d'America)

Geografia 
 Cummins – città dell'Australia Meridionale (Australia)

Persone 
 Albert B. Cummins (1850-1926) – politico statunitense
 Clessie Cummins (1888-1868) – imprenditore e inventore statunitense
 Christopher C. Cummins (1966) – chimico statunitense
 Edward Cummins (1886-1926) – golfista statunitense
 Erik Cummins (1988) – calciatore olandese
 George Baker Cummins (1904-2007) – micologo statunitense
 Gregory Scott Cummins (1956) – attore statunitense
 Maria Susanna Cummins (1827-1866) – scrittrice statunitense
 Martin Cummins (1969) – attore canadese
 Michael Cummins (1978) – allenatore di calcio e calciatore irlandese
 Pat Cummins (1993) – giocatore di cricket australiano
 Peggy Cummins (1925-2017) – attrice irlandese